O-hee-yo bezeichnet:
 Ohio River
 Allegheny River, rechter Quellfluss des Ohio